

Ванзе, иногда Ванзее (, озеро Ван) — географическое название:
 Название двух озёр в Берлине:
 Гросер-Ванзе;
 Клайнер-Ванзе;
 Ванзе (район Берлина) — район Берлина, названный по одноимённому озеру;
 Ванзе (вокзал) — вокзал, расположенный в одноимённом берлинском районе.

См. также 
 Ванзейская конференция
 Ван (озеро) () — озеро в Армении.

() — муниципалитет во Франции, в регионе Новая Аквитания, департамент Дё-Севр